Климэуць — топоним:

Молдавия 
 Климауцы — село в Дондюшанском районе.
 Климауцы — природный заповедник в Окницком районе.

Румыния 
 Климэуць — село в жудеце Сучава. Входит в состав коммуны Мушеница.